Ordet værk har flere betydninger, der er relateret til betydningen virke, dvs. udrette eller producere:

Kunstværk – En kunstner producerer værker som folk kan se, høre eller føle.
Værk (ophavsret) - Et centralt begreb inden for ophavsretten, som dækker både kunstværker og ikke-kunstneriske åndsprodukter, herunder computerprogrammer.
Værk (maskine) – En stationær maskine der bearbejder eller sorterer materialer eller emner kaldes ofte et værk
Værk (fabrik) – Jævnfør ovenstående kaldes visse fabrikker også for værker, for eksempel og kraft- og kraftvarmeværker
Ur – Mekanikken i et ur hedder et værk
-værk – Endelsen -værk bruges i mange bearbejdede eller tilpassede emner og bygningsdele
Orkesterværk - musikstykke
Smerte – en længerevarende smerte der varierer i styrke siges at værke, for eksempel gigt
Tov – optrevlet tov kaldes kalfatring eller (tov)værk efter om det er maritimt eller på land